Camps-sur-l’Isle egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2001–2020 David Resende

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
INSEE
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései